Обхо́д — деревня в составе рабочего посёлка Ардатова в Ардатовском районе Нижегородской области. Расположен в 3,5 км в северо-западу от райцентра, у истоков реки Ужовка, левого притока Лемети, высота над уровнем моря 157 м. Ближайшие населённые пункты: Леметь в 2 км на северо-восток, Ужовка в 2,5 км севернее и Котовка в 1,5 км западнее. В деревне 2 улицы: Зеленая и Прудовая.

Примечания

Ссылки 
 Ардатовская глубинка
 Карта Ардатовского района Нижегородской области
 

Населённые пункты Ардатовского района (Нижегородская область)